Brassica oleracea var. botrytis es una subespecie de Brassica oleracea, que contiene dos variedades:

La coliflor, flor madura, comestible, de la planta homónima.
El romanesco, flor madura, comestible, de la planta homónima.